Список растений с секвенированным геномом включает растения, для которых в публичном доступе имеется полная собранная, аннотированная последовательность генома. В список не включены растения, геномы которых не собраны и представлены отдельными последовательностями. Также в представленный список не включены растения для которых доступны только геномы органелл (пластид и митохондрий). Для всех клад живых организмов, см. список секвенированных геномов.

Водоросли 
В данном случае водоросли понимаются широко, как сборная группа без таксономического значения, объединяющая фотосинтезирующие эукариотические организмы.

Мохообразные

Высшие растений (сосудистых растений)

Покрытосеменные

Амборелловые (Amborellales)

Эвдикоты

Лютикоцветные (Ranunculales)

Протеецветные (Proteales)

Гвоздичноцветные (Caryophyllales)

Розиды (Rosids)

Астериды (Asterids)

Однодольные

Злакоцветные

Другие однодольные (не злаки)

Голосеменные

Без рубрики добавить… 
геном из Galdieria sulphuraria, наконец, был опубликован (Schönknecht, г., У.-Х. Чен, и соавт. (2013). «Перенос генов от бактерий и архей способствовало эволюции экстремофильных эукариот.» Наука 339(6124): 1207—1210.) Размер генома составляет 13.7 МБ, и 6623 белок-кодирующих генов были аннотированы.

Накамура и соавт. опубликовал последовательность генома для Pyropia yezoensis (Накамура, Ю. Н. Сасаки, и соавт. (2013). «Первый симбионт-бесплатные геномной последовательности из морских красных водорослей, Susabi-нори Pyropia yezoensis.» Биохимия 8(3): e57122.).

Бхаттачария и соавт. опубликован геном Porphyridium purpureum (Бхаттачарья, Д., Д. С. цена, и соавт. (2013). «Геном красной водоросли Porphyridium purpureum.» Природа Коммуникаций 4.)

Пресс-релизы объявляет последовательность 
Не соответствует требованиям абзаца первого настоящей статьи в почти полной последовательности с высоким качеством, опубликованные, собранный и общедоступной. Этот список включает в себя виды, где последовательности объявлено в пресс-релизах и сайтах, но не в данных-богатый публикацию в реферируемом журнале с doi.
 Рапс, растительные масла (2009)
 Elaeis масло, масличная Пальма (2007)
 Corchorus olitorius, растительных волокон (2010)
 Эксцельсиор Fraxinus, ясень (2013 проекта)

См. также 
 http://plabipd.de/timeline_view.ep
 http://genomevolution.org/wiki/index.php/Sequenced_plant_genomes
 Список эукариот с секвенированным геномом
 Список животных с секвенированных геномом
 Список архей с секвенированным геномом
 Список бактерий с секвенированным геномом
 Список грибов с секвенированным геномом
 Список секвенированных пластомов
 Список протистов с секвенированным геномом

Ссылки 

Списки:Ботаника